Megliadino San Fidenzio – ex comune italiano, ora parte del comune di Borgo Veneto in provincia di Padova.
Megliadino San Vitale – comune italiano in provincia di Padova.